Okręty US Navy o nazwie USS "Tallapoosa":
 Pierwszy USS Tallapoosa był parowcem z okresu wojny secesyjnej.
 Drugi USCGC "Tallapoosa" (WPG-52) był kutrem United States Coast Guard. Zbudowany w 1915 i wcielony do US Navy w czasie I wojny światowej.

Tallapoosa